Het diner (roman), een roman van Herman Koch uit 2009
 Het Diner (toneelstuk), een toneelstuk uit 2012, gebaseerd op het boek
 Het Diner (film), de verfilming uit 2013
 Diner, een avondmaaltijd